Sezon 2009/10 3. Ligi – 2. edycja rozgrywek niemieckiej 3. Ligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do 2. Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną 2. Bundesligi. Trzy ostatnie drużyny spadły do Regionalligi.

3. Fußball-Liga

Drużyny 
W 3. Lidze w sezonie 2009/10 występowało 20 drużyn.

 * Kickers Emden (6 miejsce) nie otrzymał licencji na grę w 3. Lidze i w sezonie 2009/10 będzie występował w Oberlidze Niedersachsen-West (piąty poziom rozgrywek), dzięki czemu SV Wacker Burghausen utrzymał się w 3. Lidze.

Tabela 

 źródło: 
 VfL Osnabrück i FC Erzgebirge Aue awansowały do 2. Bundesligi 2010/11.
 FC Ingolstadt 04 wygrał swoje mecze barażowe i awansował do 2. Bundesligi 2010/11.
 Wuppertaler SV Borussia, Holstein Kiel i Borussia Dortmund II spadły do Regionalligi 2010/11.

Baraż o awans do 2. Bundesligi 

 FC Hansa Rostock przegrała mecze barażowe i spadła do 3. Ligi 2010/11.
 FC Ingolstadt 04 wygrał mecze barażowe i awansował do 2. Bundesligi 2010/11.

Zobacz też 
 Bundesliga 2009/10
 2. Bundesliga 2009/10
 Regionalliga 2009/10
 Oberliga 2009/10

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv
 
 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
2009 w Niemczech
2010 w Niemczech